Tjåltejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjåltejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (9,39 ha)
Tjåltejaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn